Rovita, bayrischer Proteinhersteller
 Ana Rovita, indonesische Badmintonspielerin